Talcott Parsons
Parsons (Tennessee)
Parsons (Kansas)
Parsons (Virgínia Ocidental)
William Parsons
Gram Parsons
Alan Parsons
Estelle Parsons
Benny Parsons
Lucy Parsons
Johnnie Parsons
Karyn Parsons
The Alan Parsons Project
Jim Parsons
Kelly Parsons
Longineu Parsons III
Henry Parsons Crowell

Desambiguação